STM est un sigle pouvant désigner :
 La Société de transport de Montréal
 Syndicat des thoniers méditerranéens
 Studio théâtre de Montreuil
Science, technologie et médecine

Autres 
 Le code de l'action en bourse de STMicroelectronics, une entreprise dans le domaine de l'électronique
 Sigle anglais pour Software Transactional Memory. En français : mémoire transactionnelle logicielle
 Le scanning tunneling microscope, voir Microscope à effet tunnel
 Science-Technique-Médical, dans la catégorisation des domaines scientifiques, par opposition aux Sciences Humaines et Sociales (SHS)